Esta é uma lista de cidades no Azerbaijão, em ordem decrescente de população (estimativa 2002):

Azerbaijao
Cidades
Cidades